Das 18-Kilometer-Rennen im Skilanglauf der Männer bei den Olympischen Winterspielen 1952 wurde am 18. Februar am Holmenkollen ausgetragen. Es war zugleich die Langlaufwertung für die Nordische Kombination.

Ergebnisse

Weblinks 
 

18 km